Pickenpack steht für:

 Paul Pickenpack
 Pickenpack Europe
 Reederei Julius Pickenpack, Hochseefischerei, Hamburg-Altona